Douay ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Douay (1809–1870), französischer General
 Brigitte Douay (* 1947), französische Politikerin
 Félix-Charles Douay (1816–1879), französischer General

Douay ist eine frühere Schreibweise des Ortes

 Douai, nordfranzösische Stadt mit ehemaliger Universität

Siehe auch:
 Douai (Begriffsklärung)